Gandino steht für:

 Gandino, Gemeinde in der Provinz Bergamo, Region Lombardei, Italien

Gandino ist der Familienname folgender Personen:

 André Calcio-Gandino (* 1943), Schweizer Berufsoffizier und Divisionär
 Francesco Chiaramella de Gandino,  italienischer Baumeister